Sjövall, även skrivet Sjöwall, är ett svenskt efternamn. Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Sjövall 572
 Sjöwall 92
Tillsammans blir detta 664 personer.

Personer med efternamnet Sjövall eller Sjöwall

 Alf Sjövall (1905–1981), läkare, professor i obstetrik och gynekologi
 Anna Sjövall (född 1971), teaterregissör
 Birger Sjövall, flera personer
 Birger Sjövall (ingenjör) (1857–1914)
 Birger Sjövall (skolman) (1872–1943)
 Einar Sjövall (1879–1964), läkare, professor i patologisk anatomi och rättsmedicin
 Elis Sjövall (1921–1982), finländsk psalmdiktare och författare
 Elisabet Sjövall (1915–1981), läkare och politiker, socialdemokrat
 Erasmus Petter Sjövall (1803–1834), skådespelare och teaterdirektör
 Guy Sjöwall (född 1946), arkitekt
 Göran Sjövall (1933–2009), officer i armén
 Hans Sjövall (1922–1993), officer i flygvapnet
 Harald Sjövall (1886–1955), lärare, språkman och illustratör
 Helge Sjövall (1904–1972), ortoped
 Henrik Sjövall (född 1970), officer i armén
 Hjalmar Sjövall, flera personer
 Hjalmar Sjövall (medicinare) (1907–1993), professor i rättsmedicin
 Hjalmar Sjövall (skolman) (1844–1910), skolman och politiker, liberal
 Jenny Sjöwall (född 1971), bågskytt
 Jochum Sjöwall (1908–1981), jurist, advokat och justitieråd
 Lars Sjöwall (1925–2005), företagsledare
 Lennart Sjövall (1921–2015), jurist
 Maj Sjöwall (1935–2020), författare, journalist och översättare
 Ossian Sjövall (1839–1907), läkare
 Sigurd Sjövall (1867–1942), läkare
 Thom Sjöwall (1888–1970), väg- och vattenbyggnadsingenjör
 Thorsten Sjövall (1913–1998), psykiater 
 Will Sjöwall (1899–1999), företagsledare

Se även
  Släkten Sjövall (Sjöwall) från Skåne

Källor

Svenska efternamn